een grote financiële opbrengst, een groot succes enzovoort. Voorbeeld: een (grote) klapper maken. Overdrachtelijke betekenis afgeleid van het knalvuurwerk 
 een soort knalvuurwerk
Ringband

Verder
Index (boek)
Filmklapper
Kokosnoot